Puskás:
 Ferenc Puskás (1927-2006), un footballeur hongrois (naturalisé espagnol)
 le Stade Ferenc-Puskás
 le Prix Puskás de la FIFA
 le Puskás Ferenc Stadion (métro de Budapest)
 le Puskás Akadémia FC, club de football hongrois
 Tivadar Puskás (1844, Pest - 1893, Budapest), un ingénieur et inventeur hongrois

Homonymie de patronyme